San Bovo ima više značenja:
 San Bovo, Asti
 San Bovo, Padova